Борис Васильевич Ерофе́ев:
 Ерофеев, Борис Васильевич (1896—1920) — участник Белого движения на Юге России, подполковник.
 Ерофеев, Борис Васильевич (1909—1995) — советский физикохимик, академик АН БССР.